Koller Krisztián (1983–) magyar labdarúgó
 Koller Krisztián (1993–) magyar színész